De Ford Focus CC (of Ford Focus Coupé-Cabriolet) is een coupé-cabriolet auto van het Amerikaanse automerk Ford Motor Company. 

De Ford Focus CC is afgeleid van de Ford Focus Mk II (de tweede, Europese generatie van de Focus) en ontworpen en geassembleerd door het Italiaanse ontwerphuis Pininfarina. Een preview van deze adaptatie door Pininfarina, met conceptnaam Vignale was te zien in september 2005 op de 61ste editie van de Internationale Automobilausstellung, het autosalon van Frankfurt. Deze versie werd geïntroduceerd op het Autosalon van Genève in februari 2006 en was beschikbaar in oktober van dat jaar.

In februari 2008 werd het vooraanzicht van de CC aangepast, en kreeg ook dit model aan de voorzijde het uitzicht van de Kinetic Design versie. De zijpanelen, achterzijde en spiegels werden evenwel niet aangepast wat bij de generieke Ford Focus modellen wel gebeurde. In juli 2010 werd de productie stopgezet.

Focus CC